Geganius ist der Name folgender Personen:
 Marcus Geganius Macerinus († 431 v. Chr.), römischer Konsul
 Titus Geganius Macerinus, römischer Konsul 492 v. Chr.